Aluche (wijk) - wijk in Madrid
 Aluche (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk